Port Albert (Australië), een gemeente in de Australische staat Victoria
 Port Albert (Nieuw-Zeeland), een dorp in de Nieuw-Zeelandse regio Auckland
 Port Albert (schiereiland), een schiereiland in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador
 Port Albert (plaats in Newfoundland en Labrador), een dorp op dat schiereiland
 Port Albert (Ontario), een dorp in de Canadese provincie Ontario